

Селище міського типу:
 Нововасилівка — Запорізька область, Мелітопольський район
Села:
 Нововасилівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Нововасилівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Нововасилівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Нововасилівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Нововасилівка — Донецька область, Покровський район
 Нововасилівка — Запорізька область, Бердянський район, Бердянська міська громада
 Нововасилівка — Запорізька область, Запорізький район
 Нововасилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Вільнозапорізька сільська громада
 Нововасилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Нововасилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Снігурівська міська громада
 Нововасилівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Нововасилівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Нововасилівка — Сумська область, Шосткинський район
 Нововасилівка — Харківська область, Куп'янський район
 Нововасилівка — Херсонська область, Бериславський район
 Нововасилівка — Херсонська область, Генічеський район

Пункт пропуску:
 Нововасилівка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією